Автома́тна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах колишнього СРСР.

Автоматна вулиця — зникла вулиця у Києві.

Автоматна вулиця — вулиця у Нижньому Новгороді.

Вулиці